Chelsea FC deltog säsongen 2008/2009 i Premier League, FA-cupen, UEFA Champions League och Engelska ligacupen. Tränare var Luiz Felipe Scolari innan han under vintern ersattes med Guus Hiddink.

Turneringsresultat

Spelartrupp

Målvakter
  Petr Čech
  Hilário

Backar
  Alex
  Juliano Belletti
  José Bosingwa
  Ricardo Carvalho
  Ashley Cole
  Paulo Ferreira
  Branislav Ivanović
  Michael Mancienne
  John Terry

Mittfältare
  Michael Ballack
  Joe Cole
  Deco
  Michael Essien
  Frank Lampard
  Florent Malouda
  John Obi Mikel
  Mineiro

Anfallare
  Nicolas Anelka
  Franco di Santo
  Didier Drogba
  Salomon Kalou

Premier League

Matcher

Bästa målskyttar
  Nicolas Anelka 19
  Frank Lampard 12
  Michael Ballack 6
  Salomon Kalou 6
  Didier Drogba 5

Tabeller

Referenser
 - Chelsea FC på Soccerbase

Chelsea FC:s säsonger
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2008/2009